André Nuyens (1948), Nederlands kinderboekenschrijver
 Luc Nuyens (1967), Vlaams acteur
 Milou Nuyens (1985), Nederlands danseres
 Nick Nuyens (1980), Belgisch wielrenner
 Willem Jan Frans Nuyens (1823–1894), invloedrijk Nederlands katholiek historicus

Zie ook 
 Elisabeth Nuijens
 Martijn Nuijens
 Toon Nuijens